Vorderlangenbach ist ein geographischer Name:

 Vorderlangenbach oder Vorderer Langenbach, Weiler der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Vorderlangenbach (Breg), linker Oberlauf des Langenbachs (zur Breg) bis Bei der Eck, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hinterlangenbach
 Langenbach